Джосайя Хенсон:
 Хенсон, Джосайя (1922—2012) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Игр в Хельсинки (1952).
 Хенсон, Джосайя (1789—1883) — американо-канадский писатель.